Lucie Šafářová era la detentrice del titolo ma ha scelto di non partecipare.

La vincitrice del torneo è Mirjana Lučić-Baroni che ha battuto per 6-4, 6-3 Venus Williams e ha conquistato il suo primo titolo Wta dal 1998.

Teste di serie 

 Venus Williams (finale)
 Ajla Tomljanović (secondo turno)
 Kristina Mladenovic (secondo turno)
 Shelby Rogers (semifinale)

  Julia Görges (semifinale)
  Michelle Larcher de Brito (primo turno)
  Anna Tatišvili (primo turno)
  Tímea Babos (secondo turno)

Qualificate 

  Samantha Crawford (primo turno)
  Barbora Krejčíková (secondo turno)
  Sanaz Marand (primo turno)

  Tereza Martincová (primo turno)
  Asia Muhammad (secondo turno)
  Ol'ga Savčuk (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Coupe Banque Nationale 2014
WTA Tour 2014